

Économie 
Manor est un nom propre qui peut désigner :
 le Groupe Manor, société anonyme de commerce de détail suisse.
 le GIE Manor, réseau d’agences de voyages spécialisées dans les voyages d'affaires.

Toponyme

Canada 
 Manor, village situé dans la province du Saskatchewan.

États-Unis 
 Manor, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie.
 Manor, une ville située à l'est du comté de Travis, au Texas.